De Nederlandse kampioenschappen afstanden 2002 werden van 2 tot en met 4 november 2001 gehouden in Groningen op de schaatsbaan Kardinge. Tijdens deze NK Afstanden konden naast de nationale titels op de afstanden ook plaatsbewijzen veroverd worden voor de drie wereldbekerwedstrijden die op het kampioenschap volgden.

Programma

Titelverdedigers 
Titelverdediger op de 500m en 1000m Erben Wennemars werd tweede en derde achter de nieuwe kampioen Jan Bos. Titelverdediger op de 1500m Gianni Romme werd slechts vijftiende, de nieuwe kampioen werd Martin Hersman. Gianni Romme verdedigde zijn titel op de 5000m wel met succes. Op de 10 km werd de afwezige titelhouder, Carl Verheijen, afgelost door Casper Helling.

Op de 500m prolongeerde Andrea Nuyt haar titel, de titel op de 1000m moest ze afstaan aan Marianne Timmer. Op de drie langste afstanden nam Tonny de Jong de titels op de 1500m en 3000m over van Renate Groenewold en op de 5000m van Marja Vis.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10.000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter

Medaillespiegel

Mannen

Vrouwen